Francesco Nasini  – pittore italiano
 Giuseppe Nicola Nasini  – pittore italiano
 Raffaello Nasini  – chimico italiano
 Nasini –  dinastia di pittori barocchi toscani attivi nel XVII secolo